Айсбах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Грац.  Население составляет 2903 человека (на 15 мая 2001 года). Занимает площадь 41,45 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эвальд Хаберзак (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 7 мест.
 АПС занимает 7 мест.
 АНП занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Штирии